Collegio plurinominale Sicilia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio plurinominale Sicilia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020